Naselje u Norveškoj:
Moss (Østfold, Norveška), naselje u okrugu Østfold

Naselja u SAD-u:
Moss (Imperial, Kalifornija)
Moss (Monterey, Kalifornija)
Moss Landing